Лийвамяги:

 Лийвамяги, Мартин (род. 1988) — эстонский пловец.
 Лийвамяги, Элвис (род. 1992) — эстонский футболист.